Hongkongs curlingteam (mannen)
 Hongkongs curlingteam (vrouwen)
 Hongkongs curlingteam (gemengddubbel)
 Hongkongs curlingteam (gemengd)